Мексико може да се отнася за:

 Мексико, държава в Северна Америка
 Мексико, столицата на държавата Мексико
 Мексико, щат в държавата Мексико